Caldwell County este numele mai multor comitate din mai multe state ale Statelelor Unite ale Americii, după cum urmează

 Comitatul Caldwell, statul  -- Formate KY -- (Categorie și format)
 Comitatul Caldwell, statul  -- Formate MO -- (Categorie și format)
 Comitatul Caldwell, statul  -- Formate NC -- (Categorie și format)
 Comitatul Caldwell, statul  -- Formate TX -- (Categorie și format)

respectiv

 Parohia Caldwell, statul   -- Formate LA -- (Categorie și format)

Alte articole similare 

 Caldwell (dezambiguizare)
 Cald (dezambiguizare)
 Well (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii